Niaqornarsuup Iterlaa bezeichnet:
 Niaqornarsuup Iterlaa (Bucht, Issumarsuup Iterlaa), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Niaqornarsuup Iterlaa (Bucht, Sugar Loaf Bugt, nördlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Niaqornarsuup Iterlaa (Bucht, Sugar Loaf Bugt, südlich), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland